Крез може да се односи на:

 Крез, краљ античке Лидије
 Крез (департман), департман у централној Француској
 Крез (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Крез (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома